Hodonín is de naam van meerdere plaatsen in Tsjechië:
 Okres Hodonín, district in de regio Zuid-Moravië
 Hodonín (okres Hodonín), hoofdstad van dit district
 Hodonín (okres Blansko), gemeente in okres Blansko
 Hodonín (okres Chrudim), gemeente in okres Chrudim